Sentimental significa "relacionado con los sentimientos". También puede referirse a:

Novela sentimental: subgénero literario 
Sentimental, álbum de Julio Iglesias.
Sentimental (requiem para un amigo): película argentina de 1981
Sentimental: película española de 2020

Véase también
Sentimentalismo